Marc Schulthess, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Kloten Flyers || LNA
|| 15 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||  
|-
| 2004-2005 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||  
|-
| 2005-2006 || EHC Winterthour || 
|| 20 || 4 || 0 || 4 || 10 || || || || ||  
|-
| 2006-2007 || Kloten Flyers || LNA
|| 41 || 2 || 4 || 6 || 28 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || Kloten Flyers || LNA
|| 38 || 2 || 2 || 4 || 22 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 2008-2009 ||  Kloten Flyers || LNA
|| 47 || 1 || 4 || 5 || 18 || 14 || 0 || 1 || 1 || 2  
|-
| 2009-2010 || Kloten Flyers || LNA
|| 41 || 2 || 8 || 10 || 10 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2  
|-
| 2010-2011 || Kloten Flyers || LNA
|| 12 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||  
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 22 || 3 || 0 || 0 || 4 || 17 || 1 || 2 || 3 || 8   
|-
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 35 || 1 || 0 || 1 || 4 || 13 || 0 || 1 || 1 || 14  
|-
| 2012-2013 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 42 || 0 || 2 || 2 || 10 || -||- ||- || -||-

Références 

Naissance en janvier 1986
Joueur suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EHC Winterthour
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Ambrì-Piotta